Вальне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 130 км на південь від Орлеана, 32 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 341 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 722,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вальне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер